Соуза Кампос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соуза Кампос, Вамберто де Жезус (более известный как просто Вамберто; род. 1974) — бразильский футболист.
 Соуза Кампос, Вандерсон Масиэл (род. 1994) — бразильский футболист.
 Соуза Кампос, Данило (род. 1990) — бельгийский спортсмен, футболист бразильского происхождения, атакующий полузащитник.